Ortaköy () ist der Name zahlreicher Orte in der Türkei.

Landkreise:

 Ortaköy (Aksaray), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Aksaray
 Ortaköy (Çorum), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Çorum.

Gemeinden:

 Ortaköy (Akşehir), eine Gemeinde im Landkreis Akşehir der Provinz Konya
 Ortaköy (Çal), ein Ortsteil der Stadt Çal in der Provinz Denizli
 Ortaköy (Gündoğmuş), eine Gemeinde im Landkreis Gündoğmuş der Provinz Antalya
 Ortaköy (Kocaali), eine Gemeinde im Landkreis Kocaali der Provinz Sakarya
 Ortaköy (Mardin), eine Gemeinde im zentralen Landkreis der Provinz Mardin

Dörfer:

 Ortaköy (Akçaabat), ein Dorf im Landkreis Akçaabat der Provinz Trabzon
 Ortaköy (Akçadağ), ein Dorf im Landkreis Akçadağ der Provinz Malatya
 Ortaköy (Akdağmadeni), ein Dorf im Landkreis Akdağmadeni der Provinz Yozgat
 Ortaköy (Akıncılar), ein Dorf im Landkreis Akıncılar der Provinz Sivas
 Ortaköy (Akkışla), ein Dorf im Landkreis Akkışla der Provinz Kayseri
 Ortaköy (Alaçam), ein Dorf im Landkreis Alaçam der Provinz Samsun
 Ortaköy (Amasya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Amasya
 Ortaköy (Araklı), ein Dorf im Landkreis Araklı der Provinz Trabzon
 Ortaköy (Artvin), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Artvin
 Ortaköy (Aydın), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Aydın
 Ortaköy (Ayvacık), ein Dorf im Landkreis Ayvacık der Provinz Samsun
 Ortaköy (Bingöl), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bingöl
 Ortaköy (Çayeli), ein Dorf im Landkreis Çayeli der Provinz Rize
 Ortaköy (Çatalpınar), ein Dorf im Landkreis Çatalpınar der Provinz Ordu
 Ortaköy (Çifteler), ein Dorf im Landkreis Çifteler der Provinz Eskişehir
 Ortaköy (Divriği), ein Dorf im Landkreis Divriği der Provinz Sivas
 Ortaköy (Doğanşar), ein Dorf im Landkreis Doğanşar der Provinz Sivas
 Ortaköy (Doğubayazıt), ein Dorf im Landkreis Doğubayazıt der Provinz Ağrı
 Ortaköy (Dörtdivan), ein Dorf im Landkreis Dörtdivan der Provinz Bolu
 Ortaköy (Durağan), ein Dorf im Landkreis Durağan der Provinz Sinop
 Ortaköy (Erbaa), ein Dorf im Landkreis Erbaa der Provinz Tokat
 Ortaköy (Ereğli), ein Dorf im Landkreis Ereğli der Provinz Zonguldak
 Ortaköy (Eskipazar), ein Dorf im Landkreis Eskipazar der Provinz Karabük
 Ortaköy (Feke), ein Dorf im Landkreis Feke der Provinz Adana
 Ortaköy (Fethiye), ein Dorf im Landkreis Fethiye der Provinz Muğla
 Ortaköy (Giresun), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Giresun
 Ortaköy (Görele), ein Dorf im Landkreis Görele der Provinz Giresun
 Ortaköy (Güneysu), ein Dorf im Landkreis Güneysu der Provinz Rize
 Ortaköy (Gürpınar), ein Dorf im Landkreis Gürpınar der Provinz Van
 Ortaköy (Hendek), ein Dorf im Landkreis Hendek der Provinz Sakarya
 Ortaköy (Hınıs), ein Dorf im Landkreis Hınıs der Provinz Erzurum
 Ortaköy (İdil), ein Dorf im Landkreis İdil der Provinz Şırnak
 Ortaköy (İkizdere), ein Dorf im Landkreis İkizdere der Provinz Rize
 Ortaköy (İmranlı), ein Dorf im Landkreis İmranlı der Provinz Sivas
 Ortaköy (İnegöl), ein Dorf im Landkreis İnegöl der Provinz Bursa
 Ortaköy (İspir), ein Dorf im Landkreis İspir der Provinz Erzurum
 Ortaköy (Kağızman), ein Dorf im Landkreis Kağızman der Provinz Kars
 Ortaköy (Kale), ein Dorf im Landkreis Kale der Provinz Denizli
 Ortaköy (Karasu), ein Dorf im Landkreis Karasu der Provinz Sakarya
 Ortaköy (Karlıova), ein Dorf im Landkreis Karlıova der Provinz Bingöl
 Ortaköy (Kastamonu), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kastamonu
 Ortaköy (Kavak), ein Dorf im Landkreis Kavak der Provinz Samsun
 Ortaköy (Kavaklıdere), ein Dorf im Landkreis Kavaklıdere der Provinz Muğla
 Ortaköy (Kaynarca), ein Dorf im Landkreis Kaynarca der Provinz Sakarya
 Ortaköy (Kızılcahamam), ein Dorf im Landkreis Kızılcahamam der Provinz Ankara
 Ortaköy (Kızıltepe), ein Dorf im Landkreis Kızıltepe der Provinz Mardin.
 Ortaköy (Kula), ein Dorf im Landkreis Kula der Provinz Manisa
 Ortaköy (Kumluca), ein Dorf im Landkreis Kumluca der Provinz Antalya
 Ortaköy (Maçka), ein Dorf im Landkreis Maçka der Provinz Trabzon
 Ortaköy (Mamak), ein Dorf im Landkreis Mamak der Provinz Ankara
 Ortaköy (Manisa), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Manisa
 Ortaköy (Milas), ein Dorf im Landkreis Milas der Provinz Muğla
 Ortaköy (Mudurnu), ein Dorf im Landkreis Mudurnu der Provinz Bolu
 Ortaköy (Muğla), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Muğla
 Ortaköy (Mut), ein Dorf im Landkreis Mut der Provinz Mersin
 Ortaköy (Ödemiş), ein Dorf im Landkreis Ödemiş der Provinz İzmir
 Ortaköy (Ordu), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Ordu
 Ortaköy (Orhaneli), ein Dorf im Landkreis Orhaneli der Provinz Bursa
 Ortaköy (Orhangazı), ein Dorf im Landkreis Orhangazı der Provinz Bursa
 Ortaköy (Salihli), ein Dorf im Landkreis Salihli der Provinz Manisa
 Ortaköy (Silopi), ein Dorf im Landkreis Silopi der Provinz Şırnak
 Ortaköy (Sulakyurt), ein Dorf im Landkreis Sulakyurt der Provinz Kırıkkale
 Ortaköy (Sungurlu), ein Dorf im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum
 Ortaköy (Sürmene), ein Dorf im Landkreis Sürmene der Provinz Trabzon
 Ortaköy (Taşköprü), ein Dorf im Landkreis Taşköprü der Provinz Kastamonu
 Ortaköy (Tercan), ein Dorf im Landkreis Tercan der Provinz Erzincan
 Ortaköy (Tire), ein Dorf im Landkreis Tire der Provinz İzmir
 Ortaköy (Tirebolu), ein Dorf im Landkreis Tirebolu der Provinz Giresun
 Ortaköy (Tufanbeyli), ein Dorf im Landkreis Tufanbeyli der Provinz Adana
 Ortaköy (Uludere), ein Dorf im Landkreis Uludere der Provinz Şırnak
 Ortaköy (Ünye), ein Dorf im Landkreis Ünye der Provinz Ordu
 Ortaköy (Uşak), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Uşak
 Ortaköy (Vakfıkebir), ein Dorf im Landkreis Vakfıkebir der Provinz Trabzon
 Ortaköy (Vezirköprü), ein Dorf im Landkreis Vezirköprü der Provinz Samsun
 Ortaköy (Yağlıdere), ein Dorf im Landkreis Yağlıdere der Provinz Giresun

Ortaköy bezeichnet außerdem:
 Ortaköy (Istanbul), ein Viertel des Stadtteils Beşiktaş von Istanbul
 die Ortaköy-Moschee in diesem Stadtviertel
 den türkischen Namen des bulgarischen Ortes Iwajlowgrad